См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2001/2002

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2001/2002 — финал 11-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале встречались ФК Гомель и борисовский БАТЭ. Матч состоялся 26 мая 2002 года на витебском стадионе «Динамо» в присутствии 3 600 зрителей. Обладателем Кубка в первый раз в своей истории стал клуб Гомель, одержавший победу со счётом 2:0.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Составы

Примечания

Ссылки 
 Финал. Хроника.
 Финал. Отчет. Подорожание

2002
Футбол в Европе в 2002 году
Май 2002 года
Спорт в Витебске
Спорт в Белоруссии в 2002 году
События 26 мая
Матчи ФК БАТЭ
ФК «Гомель»